Рюдолфюс Хюбертюс (Руд) Хесп (; 31 октября 1965, Бюссюм, Нидерланды) — нидерландский футболист, вратарь, начавший карьеру в 1985 году. Выступал за голландские клубы «Харлем», «Фортуна» Ситтард (1987-1994) и «Рода» (1994-97). Затем Луи ван Гал пригласил Хеспа в «Барселону», где тот играл 3 года, а затем вернулся в Нидерланды доигрывать в родной ситтардской «Фортуне», закончив карьеру в возрасте 37 лет.

Был третьим голкипером сборной Нидерландов на чемпионате Европы 1996 и чемпионате мира 1998, но на этих турнирах он не провёл ни одного матча.

Его младший брат Денни также был профессиональным футболистом.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Как игрок

Командные 
  «Рода»
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1996/97
 Итого: 1 трофей

  «Барселона»
 Чемпион Испании (2): 1997/98, 1998/99
 Обладатель Кубка Испании: 1997/98
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1997
 Итого: 4 трофея

Личные 
 Лучший голкипер Нидерландов: 1989

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Voetbal International
 Статистика на сайте rodajcspelers.nl

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Харлем»
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Барселона»